Imagine je lahko:

 Imagine (album), album Johna Lennona iz leta 1971
 Imagine (film, 1972), dokumentarni film Johna Lennona in Yoko Ono iz leta 1972
 Imagine (pesem), pesem Johna Lennona iz leta 1971
 Imagine: John Lennon, dokumentarni film o Johnu Lennonu iz leta 1988